Степановка () — село в Бобринецком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 69 человек. Почтовый индекс — 27214. Телефонный код — 5257. Занимает площадь 0,422 км². Код КОАТУУ — 3520882404.

Местный совет 
27214, Кировоградская обл., Бобринецкий р-н, с. Верхнеингульское

Ссылки 
 Степановка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Бобринецкого района